NGC 3552 (другие обозначения — MCG 5-27-3, ZWG 155.85, ZWG 156.6, DRCG 23-33, PGC 33932) — галактика в созвездии Большой Медведицы. Открыта Уильямом Гершелем в 1785 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 3552 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 3552 в группу также входят ещё 14 галактик.

Примечания 

 

3552
Большая Медведица (созвездие)